Neto, olasz folyó
Neto (1985–), brazil labdarúgó